Rémond oder Remond ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rémond (* 1932), Schweizer Maler
 Jean Rémond (1922–2009), Weihbischof der Mission de France
 Knut Remond (* 1956), Schweizer Musiker und Filmmusikkomponist
 Leo Remond (1926–2019), Schweizer bildender Künstler und Kunstpädagoge
 Nicolas François Rémond (1676–1725), französischer Gelehrter
 Pascal Rémond (* 1977), deutsch-französischer Kameramann
 Paul Rémond (1873–1963), französischer Armeebischof in Mainz
 René Rémond (1918–2007), französischer Historiker und Politologe
 Urs Remond (* 1964), Schweizer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Remonte
 Reymond